Marco est un prénom masculin italien issu du latin , et dont la forme française est Marc.

Personnes

Prénom

Patronyme 

 Enric Marco (1921-), syndicaliste catalan connu principalement comme imposteur prétendant avoir été interné dans le camp de concentration ;
 Georg Marco (1863–1923), joueur d’échecs autrichien ;
 Josefa Pla Marco (1830-1870), photographe espagnole ;
 Meritxell Calvo i Marco (1986-), actrice catalane;
 Paul Marco (1927-2006), acteur américain ;
 Rodolfo Marco Torres (1966-), militaire et homme politique vénézuélien ;
 Santiago Marco i Urrútia (1885-1949), décorateur catalan ;
 Ricardo Pérez-Marco (1967-), mathématicien franco-espagnol ;
 Vicent Soler i Marco (né en 1949), économiste et homme politique valencien.

Pseudonyme 

 Marco (1974-), auteur roumain de bande dessinée.

 Marc'O (1927-), écrivain, chercheur, metteur en scène, dramaturge et cinéaste français.

Toponyme

Marco, municipalité brésilienne de l’État du Ceará ;

Marco Island, ville et île côtière de Floride, dans le golfe du Mexique ;

Marco de Canaveses, ville portugaise ;

Marco, petite localité du district de Stratford , dans la région de Manawatu-Wanganui , dans l’ouest de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Oeuvres 

 Marco, film de Nicholas Ray sorti en 1978 ;
 Marco, épisode de la série Better Call Saul diffusé en 2015 ;
 Marco, série anime réalisée par Isao Takahata ;
 Marco, chanson de Bigflo et Oli.

Autres 
 MarCO, deux nano-satellites  expérimentaux de type CubeSat lancés vers la planète Mars en 2018
 Marco, surnom par apocope souvent donné aux prénommés Marc-Olivier

Voir aussi 
 
 
 
 

Prénom masculin
Prénom français
Patronyme hispanique
Patronyme italien
Surnom